Souvlaki — второй студийный альбом группы Slowdive.  Записан в 1992 году и выпущен 1 июня 1993 года на лейбле Creation Records.

После своего первого выпуска Souvlaki занял 51-е место в британском чарте альбомов и был встречен прохладными отзывами критиков. С тех пор он получил ретроспективное признание критиков и был признан классикой жанра шугейз.

Предыстория 
До написания Souvlaki со-вокалисты и гитаристы Slowdive Рэйчел Госвелл и Нил Холстед разорвали свои отношения, и Холстед начал проводить больше времени за написанием песен в одиночку, процесс, который в прошлом выполнялся всей группой.

Запись альбома 
Во время турне по Европе в начале 1992 года Slowdive начали предварительную работу над Souvlaki , написав и записав несколько дублей около 40 потенциальных песен. По словам главного автора песен группы Нила Холстеда, на эти ранние песни повлияли Joy Division и альбомы Дэвида Боуи Low and Lodger . Алан МакГи, глава лейбла Slowdive Creation Records, не был впечатлен материалом группы и отверг его, хотя позже решил предоставить Slowdive полный творческий контроль над альбомом.

Вернувшись в Соединенное Королевство после турне по США в мае 1992 года, Slowdive связались с Брайаном Ино, «большим» поклонником которого был Холстед, и попросили его продюсировать Souvlaki . В то время как Ино отказался, он все же согласился провести несколько дней записи со Slowdive, и из этих сессий вышли треки «Sing» и «Here She Comes». После сессий с Ино Холстед стал больше влиять на эмбиентную музыку при написании песен; он упомянул Aphex Twin, даб-музыку и ранний драм-н-бэйс, оказавшие влияние на трек «Souvlaki Space Station».

Тем временем Холстед был в нестабильном эмоциональном состоянии из-за недавнего разрыва с Госуэллом. По предложению менеджера Slowdive Холстед временно прекратил записи Souvlaki летом 1992 года и отправился в Уэльс, где прожил в арендованном коттедже около двух недель. В отсутствие Холстеда только басист Ник Чаплин и гитарист Кристиан Сэвилл продолжали записывать материал, хотя позже Сэвилл вспоминал, что он и Чаплин просто записали несколько «шуточных песен». К тому времени, когда он вернулся, Холстед написал новую партию «резких и гораздо более личных» песен, включая «Dagger», которая вошла в последний альбом. Он сказал, что тексты песен, которые он написал в этот период, были основаны как на его уединенных условиях жизни в Уэльсе, так и на его чувствах по поводу конца его отношений с Госуэллом.

Сведением Souvlaki занимался Эд Буллер, ранее работавший с Suede и Spiritualized .

Выход в свет 
Souvlaki был выпущен 1 июня 1993 года на лейбле Creation Records. Он занял 51-е место в UK Albums Chart от 12 июня 1993 года, что на 19 позиций ниже, чем дебютный альбом Slowdive 1991 года Just for a Day , и провел в чарте одну неделю. месяцев спустя альбом был выпущен в США лейблом SBK Records 8 февраля 1994 года . первоначально записанный Хэзлвудом и Нэнси Синатрой в 1967 году), и три трека с 5 EP Slowdive 1993 года .

Двухдисковое ремастерированное переиздание Souvlaki было выпущено в 2005 году компанией Castle Music, дочерним лейблом Sanctuary Records . На втором диске были представлены кавер «Some Velvet Morning», два трека с EP Slowdive 1993 года Outside Your Room , все треки с их 5 EP, а также ремиксы Bandulu и Reload на 5 треков «In Mind». Ещё один ремастер из двух дисков был выпущен Cherry Red Records 16 августа 2010 года с теми же бонус-треками на втором диске.

Ссылки 
 50 лучших шугейз-альбомов